Devine oder DeVine ist der Familienname folgender Personen:
 Adam DeVine (* 1983), US-amerikanischer Komödiant, Sänger, Schauspieler und Filmproduzent
 Adam Devine (* 2003), schottischer Fußballspieler
 Aidan Devine, britisch-kanadischer Schauspieler
 Alexander Devine (1865–1930), britischer Pädagoge
 Andy Devine (1905–1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Bing Devine (1916–2007), US-amerikanischer Sportmanager
 David Devine (* 2001), schottischer Fußballspieler
 Elizabeth Devine (* 1961), US-amerikanische Forensikerin
 George Devine (1910–1966), britischer Theaterleiter, Regisseur und Schauspieler
 Grant Devine (* 1944), kanadischer Politiker
 Harold Devine (1909–1998), US-amerikanischer Boxer
 Jim Devine (* 1953), schottischer Politiker

 Johnny Devine (* 1974), kanadischer Wrestler

 Loretta Devine (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin
 Mickey Devine (1954–1981), nordirischer Widerstandskämpfer
 Raquel Devine (* 1967), US-amerikanische Pornodarstellerin und Hörfunkmoderatorin
 Reece Devine (* 2001), englischer Fußballspieler
 Samuel L. Devine (1915–1997), US-amerikanischer Politiker
 Sophie Devine (* 1989), neuseeländische Cricket- und Hockeyspielerin
 Steve Devine (* 1976), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Sydney Devine (1940–2021), britischer Country-Sänger
 Terry Devine-King (* 1965), britischer Komponist

Devine ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Devine (Colorado)
 Devine (Texas)

Siehe auch:
 Divine (Begriffsklärung)